Gicquel est un nom de famille  breton, dérivé de Judicaël, notamment porté par :
 Arnaud Gicquel (né en 1972), champion français de roller de vitesse ;
 Fanny Gicquel née en 1992, plasticienne française ;
 Jean I Gicquel, religieux français, évêque de Rennes au  ;
 Jean Gicquel (né en 1937), juriste français ;
 Jean-Charles Gicquel (né en 1967), athlète français ;
 Lucille Gicquel (née en 1997), volleyeuse française ;
 Marc Gicquel (né en 1977), joueur français de tennis ;
 Roger Gicquel (1933-2010), journaliste et présentateur de télévision français ;
 Solène Gicquel (née en 1994), athlète française ; 
 Stéphanie Gicquel (née en 1982), athlète et avocate d'affaires française ;
 Thom Gicquel (né en 1999), joueur de badminton français ;
 Yvonig Gicquel (1933-2008), historien et économiste français.

Patronyme breton